Bergman hace referencia a:
 Henry Bergman (1868, San Francisco-1946, Hollywood), actor estadounidense
 Hjalmar (Fredrik Elgérus) Bergman (1883, Örebro-1931, Berlín), escritor
 Ingmar Bergman (1918, Upsala-2007, Fårö), director de cine sueco
 Ingrid Bergman (1915, Estocolmo-1982, Londres), actriz sueca
 Jaime Bergman (1975, Salt Lake City), modelo y actriz estadounidense
 Marie Bergman (1950, Estocolmo), cantante sueca
 Mary Kay Bergman (1961, Los Ángeles-1999, Los Ángeles), actriz de voz estadounidense
 Robert George Bergman (1942)
 la ciclación de Bergman (cicloaromatización de Bergman), una reacción orgánica
 Rabbi Sergio (Alejandro) Bergman (1962, Buenos Aires), rabino argentino
 Stefan Bergman (1895, Tšenstokhov (Częstochowa)-1977, Palo Alto)
 el núcleo de Bergman (de funciones de varias variables complejas), en matemáticas
 Torbern Olof Bergman (1735, Låstads, Västergötland-1784, Medevi, Motala), químico sueco
 Bergman (Arkansas), pueblo ubicado en el condado de Boone en el estado estadounidense de Arkansas
 Las aventuras de Giuseppe Bergman una serie de cómic francesa